

Sens commun 
 Un basilien est un moine (oriental) vivant suivant la règle de saint Basile de Césarée.

Patronyme 
 Jean Jacques Basilien Gassendi (1748-1828) est un général de brigade et un parlementaire français.